Ajay Naidu – attore statunitense
 28183 Naidu – asteroide della fascia principale
 Padmaja Naidu – attivista e politica indiana
 Praneel Naidu – calciatore figiano
 Sarojini Naidu – politica e poetessa indiana
 Shaneel Naidu – calciatore figiano